Il singolare del torneo di tennis Vadodara Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Tramacchi che ha battuto in finale Antony Dupuis 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Leander Paes (semifinali)
 Peter Tramacchi (Campione)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Petr Luxa (primo turno)

 Eyal Ran (quarti di finale)
 David Nainkin (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi (primo turno)
 Filippo Veglio (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vadodara Challenger 1998